У́лица Ге́рцена — название улиц в различных населённых пунктах России и других государств, присвоенное в память о русском публицисте, писателе и философе Александре Ивановиче Герцене (1812—1870).

Россия 
 Улица Герцена — прежнее (в 1970—1991 гг.) название Дворцовой улицы в Великом Новгороде.
 Улица Герцена — улица во Владикавказе.
 Улица Герцена — улица во Владимире.
 Улица Герцена — улица в Волгограде.
 Улица Герцена — улица в Вологде.
 Улица Герцена — улица в Гатчине.
 Улица Герцена — улица в Дятькове.
 Улица Герцена — улица в Ижевске.
 Улица Герцена — улица в Иркутске.
 Улица Герцена — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Герцена — улица в Калининграде.
 Улица Герцена — улица в Кирове.
 Улица Герцена — улица в Котельниче.
 Улица Герцена — улица в Краснодаре.
 Улица Герцена — улица в Кстове.
 Улица Герцена — улица в Липецке.
 Улица Герцена — улица в Мещовске.
 Улица Герцена — улица в Можайске.
 Улица Герцена — прежнее название (1920—1993) Большой Никитской улицы в Москве.
 Улица Герцена — улица в Новокузнецке.
 Улица Герцена — улица в Новороссийске.
 Улица Герцена — улица в Новосибирске.
 Улица Герцена — улица в Омске.
 Улица Герцена — улица в Орле.
 Улица Герцена — улица в Пензе.
 Улица Герцена — улица в Петрозаводске.
 Улица Герцена — улица в Пскове.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Герцена — улица в историческом районе Сергиево (в 1918—2016 годах — Володарский).
 Улица Герцена — улица в Павловске.
 Улица Герцена — прежнее (1918—1993) название Большой Морской улицы.
 Улица Герцена — улица в Саранске.
 Улица Герцена — улица в Самаре.
 Улица Герцена — улица в Сарове.
 Улица Герцена — улица в Смоленске.
 Улица Герцена — улица в Спасске-Дальнем.
 В Томске:
 Улица Герцена;
 Герценовский проезд — не вступившее в силу переименование 1925 года Александровского проезда.
 Улица Герцена — улица в Туле. 
 Улица Герцена — улица в Тюмени.
 Улица Герцена — улица в Улан-Удэ.
 Улица Герцена — улица в Хабаровске.
 Улица Герцена — улица в Челябинске.
 Улица Герцена — улица в Яранске.

Украина 
 В Виннице:
 Улица Герцена;
 Переулок Герцена.
 Улица Герцена — улица в Киеве.
 Улица Герцена — прежнее название улицы Иова Кондзелевича в Луцке.
 Улица Герцена — улица во Львове.
 Улица Герцена — улица в Прилуках.
 Улица Герцена — улица в Харькове.
 Улица Герцена — улица в Хмельницком.

Белоруссия 
 Улица Герцена — улица в Борисове.
 Улица Герцена — улица в Витебске.
 Улица Герцена — улица в Минске.

Казахстан 
 Улица Герцена — улица в Костанае.
 Улица Герцена — улица в Астане.
 Улица Герцена — улица в Риддере.

Эстония 
 Улица Герцена () — прежнее название (1953—1995) улицы Пухангу () в Таллине.

Объекты, названные в честь Александра Герцена